Název Hostouň má několik obcí:

 Hostouň (okres Domažlice) – město v okrese Domažlice
 Hostouň (okres Kladno) – obec v okrese Kladno